Gulbin – wieś w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Giby
 Gulbin – leśniczówka w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Giby
 Gulbin – gajówka w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Giby
 Gulbin – jezioro w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Jeleniewo